Graham Shaw (voetballer uit 1934), een Britse voetballer, overleden in 1998
 Graham Shaw (voetballer uit 1951), een Schotse voetballer
 Graham Shaw (cricketer) (1962), een Britse cricketspeler
 Graham Shaw (voetballer uit 1967), een Britse voetballer
 Graham Shaw (hockeyspeler), (1979) een Ierse hockeyspeler en -coach
 Graham Shaw (muzikant), een Canadese muzikant